Le mot prologue désigne en littérature la première partie d'une œuvre littéraire ou théâtrale servant à situer les personnages et l'action de l'œuvre.

Littérature 

 Les dix-huit premiers versets de l'Évangile selon Jean constituent une sorte de poème appelé Prologue ; fondement d'un certain nombre de dogmes, sa traduction, son interprétation voire son attribution ont animé et animent toujours des débats passionnés.
 Prologue et autres textes est un recueil posthume de textes courts de Bernard-Marie Koltès paru en 1991 ;
 Prologue est une maison d'édition canadienne.

Théâtre / Cinéma 

 Prologues (Footlight Parade) est un film musical américain  de Lloyd Bacon (1933) ;

 Prologue est un film américain de Robin Spry sorti en 1970

Musique
 Prologue est un album du groupe de rock progressif britannique Renaissance (1972).

Informatique 
 Prologue est un système d'exploitation créé par la société R2E puis développé par la société française d'édition de logiciels Prologue.
 Le Prolog est un langage de programmation.

Sport 
 Le prologue en cyclisme est une épreuve, généralement un contre-la-montre individuel, qui précède le départ réel d'une compétition cycliste importante telle que le Tour de France.
 Le prologue en rallye est une épreuve, généralement un contre la montre individuel, qui précède le départ réel d'une compétition de sport automobile importante telle que le rallye Dakar.